Елизабета дьо Бурбон (; ) е френска принцеса и кралица на Испания и Португалия, съпруга на Филип IV.

Биография

Произход 
Елизабета е родена на 22 ноември 1602 г. във Фонтенбло, Кралство Франция. Тя е най-възрастната дъщеря на френския крал Анри IV и на втората му съпруга Мария де  Медичи и поради това е наричана с традиционното Мадам Роял. Анри IV е убит, когато Елизабет е на 10 г., и на френския престол се възкачва брат ѝ Луи XIII, с когото Елизабет е изключително близка.

Двоен брак 
През 1612 г. между Франция и Испания започват преговори за сключване на двоен династичен брак – Елизабет се омъжва за испанския престолонаследник, инфант Дон Филип, а брат ѝ Луи взема за съпруга инфанта Анна Австрийска. Размяната на двете принцеси е осъществена на 25 ноември 1615 г. на брега на река Андайе, където Елизабета и Анна Австрийска за първи път са представени на бъдещите си съпрузи. Това е последният път, в който Луи XIII вижда сестра си. Събитието с размяната на двете принцеси е увековечено от Рубенс в „Цикъла на Мария де Медичи“.

Принцеса на Астурия 
В Испания Елизабета приема испанския вариант на името си – Исабела. Филип и Елизабета са венчани в катедралата „Санта Мария“, където принцесата е удостоена с титлата „принцеса на Астурия“. Този брак е резултат на установилата се традиция за укрепване на военно-политически алианси между католическите сили Франция и Испания с династични бракове.

Кралица на Испания 
През 1621 ф. Дон Филип заема испанския престол като крал Филип IV Испански, а Елизабета е коронована за кралица на Испания. Тя носи тази титла от 1621 до 1644 г.

Елизабета е регент на Испания по време на т. нар. Каталунско въстание. Умира на 6 октомври 1644 г. в Мадрид, Испания. След смъртта ѝ Филип IV се жени за племенницата си Мариана Австрийска.

Деца 
Елизабета ражда на Филип IV седем деца:
 Мария-Маргарита (1621)
 Маргарита-Мария Каталина (1623)
 Мария Евгения (1625 – 1627)
 Изабела Мария Тереза (1627)
 Инфант Балтазар Карлос, принц на Астурия (1629 – 1646)
 Мариана Антония (1636)
 Инфанта Мария-Тереза (1638 – 1683), кралица на Франция, съпруга на Луи XIV.

Личност 
Елизабета е известна със своята красота, интелигентност и благородна личност, които я правят изключително популярна сред испанците.

Произход

Източници 

Елизабет Бурбонска
Испански кралици
Милански херцогини
Неаполитански кралици
Сицилиански кралици
Португалски кралици